Felt kan avse:

 Felt – ett brittiskt indiepopband som bildades 1979 och upplöstes 1989
 Felt – personer med efternamnet Felt, se Feldt
 Felt Mountain – det första studioalbumet från år 2000 av den brittiska electronicaduon Goldfrapp
 Felt (udde i Antarktis) – en udde i Antarktis
 Felt Hat Peak – en bergstopp i Australien

Se även
 Felt Lake – flera sjöar